SCB — аббревиатура, может означать:

 SCB — Solomon Cordwell Buenz
 SCB — Statistiska centralbyrån
 SCB — 
 SCB —  — программа ВМС США:
 SCB-27
 SCB-101
 SCB-110
 SCB-125

 Другое
 SCB-2019 — вакцина против COVID-19.